Абдуссамад:

 Абдуссамад — мужское мусульманское составное имя арабского происхождения.
 Абдуссамад Исфахани — известный в Персии суфийский шейх, живший во время правления Ильханидов.